Adolf Láng (architect) (1848-1913),
Adolf Lang (autocoureur) (1913-1993).